V чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Гаване (Куба) 10-11 ноября 1971 года. В индивидуальной программе гимнастки выступали со скакалкой, обручем, мячом и лентой. Также были проведены состязания в личном многоборье и групповом первенстве.

Были представлены спортсменки из 15-и стран: Болгария, СССР, Куба, Венгрия, ЧССР, Северная Корея, Румыния, Япония, Новая Зеландия, Дания, ГДР, Канада, Мексика, Швеция и Италия.

Результаты

Таблица медалей

Скакалка

Обруч

Мяч

Лента

Многоборье 

^ не стартовала

Группы

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира на Кубе
1971 год на Кубе
Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Ноябрь 1971 года
Международные спортивные соревнования в Гаване
Художественная гимнастика на Кубе